krokiet – gra sportowa
 krokiet – rodzaj potrawy, zapiekana rolada z farszem